Ma'an peut désigner :

Toponyme

Ma'an, ville du département de Vallée-du-Ntem.

Ma'an, ville du gouvernorat de Ma'an.

Ma'an, village du gouvernorat de Hama.

Presse écrite 
 Ma'an News Agency, agence de presse des Territoires palestiniens occupés

Politique 
 Ma'an, parti israélien.

Maan